Вайлант () — фамилия фламандских художников и гравёров:

 Вайлант, Валлерант (1623-1677),
 Вайлант, Ян (1624—1668),
 Вайлант, Бернард (1625—1670),
 Вайлант, Жак (1625—1691),
 Вайлант, Андреас (1629—1673).